Tito García puede referirse a: 

Tito García: actor de cine español (1931-2003)
Tito García Valverde: actor español (1951-)
Tito García González: músico y compositor español (1974 - )
Tito García: cantante argentino de heavy metal, líder de Lethal (1959 -)